Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Landtags von Schleswig-Holstein der 5. Wahlperiode (29. Oktober 1962 bis 28. April 1967).

Präsidium 
 Präsident: Claus-Joachim von Heydebreck (CDU) bis 6. April 1964 Paul Rohloff (CDU) seit 6. April 1964
 Erster Vizepräsident: Wilhelm Siegel (SPD)
 Zweiter Vizepräsident: Arthur Schwinkowski (CDU)

Zusammensetzung 

Der Landtag setzte sich nach der Landtagswahl vom 23. September 1962 wie folgt zusammen:
 CDU: 34 Sitze
 SPD: 29 Sitze
 FDP: 5 Sitze
 SSW: 1 Sitz

Fraktionsvorsitzende 

 CDU-Landtagsfraktion Walter Mentzel
 SPD-Landtagsfraktion Wilhelm Käber  bis 18. Oktober 1966  Jochen Steffen  seit 18. Oktober 1966 
 FDP-Landtagsfraktion Bernhard Leverenz  bis 23. Januar 1963  Hinrich Schröder  seit 23. Januar 1963

Abgeordnete 

Mitglieder, 05. Wahlperiode
 07